Gardner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred L. Gardner
 Charles Austin Gardner
 George Gardner
 Norman W. Gardner